Jasmineira är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Langerhans 1880. Enligt Catalogue of Life ingår Jasmineira i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Jasmineira